Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1959 (IMŚ) – cykl turniejów żużlowych rozgrywanych w 1959 mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Po raz drugi mistrzem świata został Ronnie Moore z Nowej Zelandii (poprzednio w roku 1954).

W Finale Światowym po raz pierwszy wystąpił Polak Mieczysław Połukard z Polonii Bydgoszcz.

W IMŚ zadebiutowali zawodnicy z Jugosławii: najlepszy z nich, J. Klemenčič, awansował do półfinału kontynentalnego.

Zasady 
Zasady rozgrywania turnieju były takie jak w 1958. Zawodnicy rozgrywali eliminacje „strefowo”. Zawodnicy z Finału Brytyjskiego (Anglia, Szkocja i Australia) otrzymali 9 miejsc w Finale Światowym (plus rezerwowy). Finał Europejski otrzymał 7 miejsc (plus rezerwowy). Eliminacje europejskie były ponadto podzielone na skandynawskie i kontynentalne (gdzie startowali Polacy).

Eliminacje europejskie

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Vetlanda (1) 
 3 maja 1959 r. (niedziela),  Vetlanda

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej
Awans: 3+1 do ćwierćfinałów kontynentalnych

Sztokholm (2) 
 3 maja 1959 r. (niedziela),  Sztokholm

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Ove Fundin w Finale Europejskim bez potrzeby kwalifikacji

Kwalifikacja skandynawska

Helsinki (1) 
 24 maja 1959 r. (niedziela),  Helsinki

Awans: 8 do finału skandynawskiego oraz Antti Pajari z Finlandii

Selskov (2) 
 24 maja 1959 r. (niedziela),  Selskov

Awans: 7 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 31 maja 1959 r. (niedziela),  Turku

Awans: 7 do Finału Europejskiego
Uwaga! Timo Laine zastąpił swojego rodaka Aulisa Tuominena, Thorvald Karlsson - Allana Nilssona, Aulis Lehtonen - Arne’a Pandera

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Liberec (1) 
 31 maja 1959 r. (niedziela),  Liberec

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Ostrów Wielkopolski (2) 
 31 maja 1959 r. (niedziela),  Ostrów Wielkopolski

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Kranj (3) 
 31 maja 1959 r. (niedziela),  Kranj

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela 10-16 i punktacja → brak danych

Oberhausen (4) 
 31 maja 1959 r. (niedziela),  Oberhausen

Awans: 8+1 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Slany (1) 
 14 czerwca 1959 r. (niedziela),  Slaný

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Wiedeń (2) 
 15 czerwca 1959 r. (poniedziałek),  Wiedeń

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 21 czerwca 1959 r. (niedziela),  Monachium

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Punktacja 5-8 msc. → brak danych

Finał Europejski 
 17 lipca 1959 r. (piątek),  Göteborg

Awans: 6+1 do finału światowego

Eliminacje brytyjskie 
Rozgrywano 4 eliminacje na torach brytyjskich

Awans: 9+1 do finału światowego oraz Barry Briggs jako zeszłoroczny mistrz świata

Finał światowy 
 19 września 1959 r. (sobota),  Londyn – Stadion Wembley

1959
1959 w sporcie żużlowym